Maserati a fost o echipă de Formula 1 care a concurat în campionatul mondial între sezoanele 1950 și 1957, atât ca echipă oficială cât și ca furnizor de mașini piloților privați.

Maserati a fost și furnizor de motoare pentru echipele private în anii '60.

Constructori de Formula 1